Nachprüfung steht für:

 allgemein einen Nachweis, siehe Verifizierung
 die offen gehaltene Steuerfestsetzung im deutschen Steuerrecht, siehe Vorbehalt der Nachprüfung
 in der Qualitätssicherung die Kontrolle
 eine Prüfung über den Aufstieg in die nächste Schulklasse trotz verfehltem Zeugnis, siehe Versetzung (Schule)